

Persone 
 Carlo Terzaghi (1845-1897) – provocatore politico italiano, confidente della polizia
 Enrico Terzaghi (1803-1883) – architetto italiano
 Giulio Terzaghi (1812-1864) – patriota italiano
 Karl von Terzaghi (1883-1963) – ingegnere civile austriaco
 Nicola Terzaghi (1880-1964) – filologo classico italiano

Altro 
 Terzaghi – famiglia aristocratica milanese
 Villa Terzaghi – villa storica a Robecco sul Naviglio (MI)